Charles Brudenell-Bruce, I marchese di Ailesbury – politico inglese
 Cyril Brudenell Bingham White – generale australiano
 Ernest Brudenell-Bruce, III marchese di Ailesbury – politico inglese
 George Brudenell-Bruce, VI marchese di Ailesbury – ufficiale inglese
 Harriet Brudenell – nobildonna inglese
 Henry Brudenell-Bruce, V marchese di Ailesbury – politico e ufficiale inglese
 James Brudenell, VII conte di Cardigan – generale britannico
 Thomas Brudenell-Bruce, I conte di Ailesbury – nobile inglese